Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 737 dans le monde.

 RS-737 au Brésil
 Route nationale 737 en France